Tropojë (bepaalde vorm: Tropoja) kan verwijzen naar: 

 Tropojë (district), een historisch district in de Albanese prefectuur Kukës
 Tropojë (stad), een stad en gemeente in de Albanese prefectuur Kukës